La base aérienne Engels-2 (en russe : ) est une base militaire située près des villes de Saratov et d'Engels, dans l'oblast de Saratov, en Russie.

Histoire 

A partir de 2020, tous les 16 bombardiers lourds supersoniques Tupolev Tu-160 de l'armée russe sont localisés sur cette base.

Le 5 décembre 2022, dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la base aérienne de l'aviation à long rayon d'action d'Engels est attaquée avec des drones ukrainiens de conception soviétique endommageant un bombardier stratégique Tupolev Tu-95.

Une deuxième attaque à lieu dans la nuit du 25 au 26 décembre tuant, selon les autorités russes, trois militaires, quatre étant hospitalisés.

Le 26 novembre 2022, des photos satellites montrent 26 bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-160 sur la base, et 11 le 29 décembre 2022.

Musée 
La base héberge un musée de l'aviation.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Force aérienne ukrainienne.
 Armée de l'air russe.
 Explosions de Novofedorivka en 2022.

Liens externes 
  

Engels
Oblast de Saratov